

История рода Баклановых 
Баклановы - древний староказачий дворянский род с Дона станицы Баклановской, известен с XVI столетия.

Род берёт своё начало в 1573 году. Микифор Бакланов вступает в ряды опричников Ивана IV Грозного и получает дворянский титул с правом передачи по наследству, что автоматически причисляло род Баклановых к дворянским родам Царства Русского и впоследствии Российской Империи. У Микифора и его жены Марфы был сын Матвей Бакланов (1568г.). У Матвея Бакланова был сын Петр Бакланов (1592г.). Петр родил сына Павла, а тот Игната Бакланова. 

Судя по актам опубликованных в Русской Исторической Библиотеке под названием Донские Дела в двух книгах — Игнат Бакланов был выходцем из Московских городов. Достоверно известно, что у Игната Бакланова было три сына: Никифор (род. 1695г.), Терентий (род. 1703г.) и Потап (род. 1708г.). У Потапа Игнатьевича Бакланова был сын Дмитрий, а у того сын Петр. 

Петр Дмитриевич и его жена Устинья Малахова родили на свет Якова Бакланова. 

У Якова было четверо детей: Надежда, Николай, Анна и Семён.

По прошению отставного полковника Петра Дмитриевича Бакланова его внуки: Надежда, Николай, Анна и Семён — определением от 6 ноября призваны в правах дворянства. Причисление внуков к дворянскому сословию утверждено Правительствующим Сенатом 23 декабря 1844 года.

Николай Яковлевич Бакланов родил сына Митрофана, а тот в честь отца назвал сына Николаем.

Николай Митрофанович имел сына Василия Бакланова (1931г. ). Василий Николаевич Бакланов и Приходько Тамара Константиновна имели сына Геннадия Бакланова (1954г.) и дочь Елену Бакланову. 

Геннадий Бакланов имел двоих сыновей и дочь: Константина Бакланова (2003г.) и Алексея Бакланова (1976г.) и Юлию Бакланову (1983-2002гг.).

Елена, Геннадий, Константин и Алексей Баклановы являются последними известными из ныне живущих представителей рода "Баклановы".

Герб рода Баклановых 
Описание: На щите имеющем бежевое поле изображена половина Аристократического Орла. На другой стороне изображены параллельные сине-бирюзовые линии. Герб обрамлён. Щит увенчан обыкновенным Дворянским шлемом с Дворянскою на нём Короною и тремя Страусовыми перьями. Фамилии Баклановых, Российскому Престолу многие служили Воеводами и в иных чинах, и жалованы были от государей в 7082/1573 годах. Всё это доказывается родословною Баклановых. 

Вступив в опричнину Микифор Бакланов получил дворянский титул, с правом передачи по наследству, а также герб.

Издания гербовника, в которые входил герб рода Баклановых были утрачены при пожаре. Единственный экземпляр был сохранён в личном архиве рода.

Родословное древо 
Картина родословного древа Баклановых, в числе прочих других семейных артефактов в настоящий момент хранится в Особняке Баклановых в Крыму.

Известные представители 

 Бакланов, Микифор  (1543—1578 гг.) — опричник Ивана IV Грозного, родоначальник рода Баклановых.
Бакланов, Петр Дмитриевич (1785—1859 гг.) — русский полковник, во время Отечественной войны 1812 года пленил генерала Жено, командир полка своего имени с 1829 по 1834 года, кавалер Ордена Св. Георгия за отличие 7 и 8 июля 1829 г при взятии Бургаза в Русско-турецкую войну 1828—1829 гг.
 Я́ков Петро́вич Бакла́нов (1809—1873 гг.) — русский генерал-лейтенант, герой Кавказской войны.
 Бакланов, Николай Яковлевич (род. 1831 г.) — русский полковник, неоднократно отличался в делах с горцами, за отличия в Русско-турецкую войну 1877—1878 гг награждён золотой шашкой 31 ноября 1877 года.

 Бакланов, Геннадий Васильевич (род. 1954 г.) — заслуженный врач Автономной Республики Крым, участник ликвидации аварии на ЧАЭС.

 Бакланов, Константин Геннадиевич (род. 2003 г.) — российский рок-музыкант, основатель метал-группы Союз 17-го Октября.

Примечания 

Донские казаки
Донские дворянские фамилии
Дворянские роды, на гербах которых изображены орлы
Дворянские роды, на гербах которых изображён якорь